Ballada – piąty album kompilacyjny japońskiej piosenkarki Namie Amuro, wydany 4 czerwca 2014 roku w wersji CD, CD+DVD i CD+Blu-Ray. Album składa się wyłącznie z ballad.

Lista utworów 
CD

DVD / Blu-Ray

Oricon

Pozycje wykresu Oricon 
Album „Ballada” osiągnął #1 miejsce na dziennym i cotygodniowym wykresie Oriconu. Pierwszego dnia sprzedano 104 052 egzemplarzy, a w całym 2014 roku, sprzedano 431 356 egzemplarzy stając się numerem #4 albumu roku.

Ciekawostki 
Album jest pierwszą kolekcją ballad Namie Amuro.
24 grudnia 2014 r., została wydana płyta winylowa, zawierała dwa utwory „CAN YOU CELEBRATE? feat. 葉加瀬太郎” (nowy wokal) i „Love Story”. Ta edycja zawiera również kartę muzyczną zawierającą pełny album.

Przypisy 

Kompilacje Namie Amuro
Albumy j-pop
Albumy muzyczne wydane w roku 2014